La parola Parnaso rimanda a diversi significati:

 Il monte Parnaso, situato in Grecia tra Beozia, Focide e Ftiotide.
 Il monte Parnaso, denominato una volta monte Sutro, situato nei pressi di San Francisco, in California. Venne rinominato in onore di Adolph Sutro che fu sindaco della città.
 Il Parnaso, movimento letterario francese della seconda metà del XIX secolo.
 Il Parnaso dipinto realizzato da Andrea Mantegna.
 Il Parnaso dipinto realizzato da Raffaello.
 Il Parnassos Ski Centre, il maggior centro sportivo invernale dell'intera Grecia, composto da due sezioni, Kellaria e Fterolakka.

Pagine correlate 

 Parnas

fr:Parnasse